La división administrativa «municipio Zamora» puede referirse a:

Toponimia

Ecuador 
 municipio Zamora, en la provincia Zamora Chinchipe.

España 
 Zamora (C.P. 4900?), municipio de la provincia de Zamora;

Estados Unidos 
 municipio Zamora, en California;

en México 
 municipio Zamora, en el estado de Michoacán;
 municipio Gabriel Zamora, en el estado de Michoacán;
 municipio Gutiérrez Zamora, en el estado de Veracruz;

Venezuela 
 municipio Zamora, en el estado Aragua;
 municipio Zamora, en el estado Falcón;
 municipio Zamora, en el estado Miranda;
 municipio Ezequiel Zamora, en el estado Barinas;
 municipio Ezequiel Zamora, en el estado Monagas;